Miejscowości  w Polsce:
 Klekotowo – wieś w województwie podlaskim, w powiecie siemiatyckim, w gminie Siemiatycze.
 Klekotowo – wieś w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie olsztyńskim, w gminie Stawiguda.